Каддо (округ, Оклахома)
Каддо (округ, Луїзіана)